Межно (Польща) () — село в Польщі, у гміні Будзішевіце Томашовського повіту Лодзинського воєводства;
 Межно (Росія) () — присілок у Російській Федерації, у Гатчинському районі Ленінградської області.